Cupa Davis 1999 a fost cea de-a 88-a ediție a turneului masculin de tenis pe națiuni. Finala s-a desfășurat în perioada 3 decembrie - 5 decembrie și a fost câștigată de Australia care a obținut cel de-al 22-lea titlu al său.

Cupa Mondială 1999

Rezultate

Vezi și
Cupa Davis

1999
Cupa Davis